Эльберт — фамилия. Известные носители:

 Эльберт, Александр Павлович (1902—1944) — советский кинооператор.
 Эльберт, Борис Яковлевич (1890—1963) — советский микробиолог, соавтор противотуляремийной вакцины Гайского-Эльберта.
 Эльберт, Генрих Когосович (1922—2016) — советский и российский хозяйственный деятель, лауреат премии Совета Министров СССР.
 Эльберт, Григорий Абрамович (1911—1984) — звукооператор, лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).
 Эльберт, Лев Гилярович (1898—1946) — советский разведчик.